Miejscowość we Włoszech:
 Urbana – miejscowość i gmina w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Padwa
Miejscowości w USA:
 Urbana – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Urbana – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Urbana – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Frederick
 Urbana – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dallas
 Urbana – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Urbana – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
Gminy w USA:
 Urbana (ang. Urbana Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Urbana (ang. Urbana Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monroe
 Urbana (ang. Urbana Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Urbana (ang. Urbana Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign